Helle est un patronyme, prénom féminin et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Henri Helle (1873-1901), archer olympique français
 (1914-1992), joueur d'échecs finlandais
Veikko Helle (1911-2005), homme politique finlandais

Prénom
 (née en 1960), athlète estonienne en heptathlon
Helle Fagralid (née en 1976), actrice danoise
Helle Frederiksen (née en 1981), triathlète danoise
 (1944-2003), actrice estonienne
 (née en 1966), journaliste et commentatrice politique suédoise
 (née en 1949), actrice estonienne
 (née en 1963), joueuse danoise de football
Helle Thorning-Schmidt (née en 1966), femme politique danoise
, culturiste dano-américaine
Helle Virkner (1925-2009), actrice et femme politique danoise

Toponyme

Helle, quartier de la ville de Balve en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
, rivière tributaire de l'Orke en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
, rivière tributaire de Basse-Saxe

Helle, rivière affluent du Vesdre

Helle, ancienne municipalité, aujourd'hui Varde dans le Danemark-du-Sud

, village du comté de Møre og Romsdal
, village du comté de Vestland
, village du comté de Telemark
, village de la municipalité Vaksdal

, hameau de Beekdaelen
, hameau de Gulpen-Wittem

Voir aussi
Hellé, film français
 Phrixos et Hellé, personnages de la mythologie grecque

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme